Točník – gmina w powiecie Beroun, w Czechach;
 Točník – przystanek kolejowy w Klatovach, w Czechach;
 Točník – szczyt (góra) w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach.